Denumirea Universitatea Craiova poate face referire la:

 Universitatea din Craiova, o instituție universitară din Craiova;
 SCM Universitatea Craiova, secția de handbal a clubului sportiv, denumită după Universitate;
 Mai multe echipe de fotbal care conțin sau au conținut acest nume:
 Universitatea Craiova, club de fotbal înființat în 1948, și desființat in 1991 odată cu privatizarea echipei;
 CS Universitatea Craiova (2013), echipa activă de la reînființarea secției  de fotbal a Clubului Sportiv; 
 FC Universitatea Craiova, înființată în 1991 și care a fost dezafiliată de FRF în 2011. În anul anul 2017, a fost reînființată și în prezent poartă denumirea de FC Universitatea 1948.